Die 84. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1980/81 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Zürich.

Nationalliga A 

|}
 Da die NLA auf die Saison 1981/1982 auf 16 Mannschaften aufgestockt wird, steigt nur CS Chênois ab.

Nationalliga B 

|}
 Da die NLA auf die Saison 1981/1982 auf 16 Mannschaften aufgestockt wird, steigen Vevey-Sports, FC Aarau und FC Bulle auf.
 SC Kriens steigt in die 1. Liga ab.

1981
Fußballsaison 1980/81